PlayStation Studios Malaysia — малайзийская дочерняя компания, предоставляющая поддержку PlayStation Studios. Студия была основана в 2020 году в Куала-Лумпур, Малайзия.

Это первая студия компании в Юго-Восточной Азии, которая предоставляет творческие работы и работы с анимацией, в рамках усилий PlayStation Studios по созданию эксклюзивных игр для консолей PlayStation.

История 
В 2020 году Sony Interactive Entertainment объявила о планах открыть новый офис разработки в Малайзии.

Министр связи и мультимедий Малайзии Гобинд Сингх Део объявил о создании новой студии: «Вместе мы будем работать над развитием творческих талантов в Малайзии и даже установим партнерские отношения с нашими местными партнерами в сфере образования. Это сделано для того, чтобы поддержать ускоренный рост отрасли в нашей стране».

«Впечатляющий талант, яркая игровая экосистема и поддержка со стороны правительства — ключевые причины, по которым мы решили вывести наше партнерство с Малайзией на новый уровень» —добавил генеральный директор и президент Sony Interactive Entertainment Джим Райан.

Примечания 

Компании Малайзии